Malburgen (buurtschap), een voormalige buurtschap bij Arnhem/Huissen
 Malburgen (kasteel), voormalig kasteel in de buurtschap Malburgen
 Malburgen (wijk), een wijk in Arnhem